Fargues (Gironde)
 Fargues (Landes)
 Fargues (Lot)